Unreal puede referirse a:

 Unreal, un videojuego de disparos en primera persona desarrollado por Epic Games. 
 La serie de videojuegos Unreal ambientada en el universo del juego homónimo.
 Unreal Engine, motor de videojuego desarrollado por Epic Games.
 Unreal, serie de televisión estadounidense.